Gritschen ist der Ortsname von

 Gritschen (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gritschen (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern